Miejscowości w USA:
 Box Elder – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
 Box Elder – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Box Elder (ang. Box Elder County) – w stanie Utah